Владимир Юрьевич Ярославский (; род. 22 апреля 1979, Слуцк, Белорусская ССР) — украинский шеф-повар, управляющий и совладелец ресторана «Lucky», бренд-шеф магазина «Good Wine», а также судья проекта «МастерШеф Украина». Один из 25 лучших шеф-поваров Украины по версии Фокус-листинга 2011 года. Постоянный участник фестиваля Chef’s week и спикер международных конгрессов шеф-поваров Creative Chef’s Summit, Chef Congress Fontegro, InRestFest.

Биография 
Родился в Слуцке. Интерес к кулинарии пришел еще в детстве. С 11 лет начал экспериментировать с кулинарией. Отец Владимира первым обратил внимание на увлечение сына и понял и помог ему в выборе профильного учебного заведения.

Профессиональное обучение Ярославский начал в Полтавском коммерческом техникуме по специальности технолог питания, окончил с отличием. Продолжил свое образование в Полтавском кооперативном университете. С 2004 года начал карьеру шеф-повара в ресторане «Белогорье» (Белгород). В 2005 году стажировался в ресторане «Ностальжи» (Москва) с Патриком Пажесом. В 2007 году работал в ресторане русской кухни «Онегин». В 2010 году пришел в итальянский ресторан «Under Wonder» (23-я позиция в рейтинге лучших ресторанов Украины). Признан одним из 25 лучших шефов Украины по версии журнала «Фокус» за 2011 год. С января 2012 года шеф-повар Fairmont Grand Hotel Kiev, проходил стажировки в отелях этой сети в Дубае и Абу-Даби. С середины октября 2012 — русский бренд-шеф сети ресторанов «Пробка» Арама Мнацаканова. Принимал участие в качестве су-шефа в украинских и российских телепроектах Адская кухня, «На ножах», «Война миров: Ревизор против Шефа». В 2014 получил дополнительное кулинарное образование в Paul Bocuse Institut во Франции.

Стажировался в ресторанах, входящих в список гида Michelin (Tickets в Барселоне) и The world’s 50 best restaurants (Ledbury в Лондоне), в ОАЭ, США, Испании, Великобритании, Италии, а так же у самых именитых шефов, включая Альберта Адриа.
В 2014 году стал бренд-шефом магазина Good Wine (Киев).

С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем ресторана Lucky Restaurant Vinoteque.

Кулинарный стиль 
Кулинарная концепция Владимира Ярославского построена на сочетании французской классики с итальянским темпераментом и современными тенденциями.
Основу блюд составляет локальный продукт, который Ярославский отбирает со всех уголков Украины и представляет на международных конгресах шеф-поваров. 

О его стиле коллегии говорят:

Телевизионные проекты 

 2011 — эксперт шоу «Пекельна Кухня»
 2012 — эксперт шоу «На ножах»
 2013 — эксперт шоу «Адская Кухня», РЕН-ТВ
 2013 — эксперт шоу «Війна Світів. Ревізор проти шефа»
 2017 — эксперт шоу «Все буде добре», СТБ
 2019 — суддя проекту «Мастер Шеф. Професіонали»
 2019 — суддя проекту «Мастер Шеф. Аматори»
 2019 — эксперт шоу «Страсті за ревізором»

Рестораны

Lucky Restaurant Vinoteque 
Lucky - это совместный проект Владимира Ярославского и магазина Good Wine, который они открыли 10 ноября 2015 года.

Ресторан авторской кухни Владимира Ярославского, в которой соединяются классические итальянские и французские рецепты с локальными украинскими продуктами, которые продаются в магазине Good Wine.

Философия ресторана: Еда должна быть не только вкусной, но и полезной. 

Ресторан имеет самую большую винную карту 2017 в Украине и был трижды награжден Двумя бокалами от Wine Spectator

Награды 

 2016 —ТОП-100 ресторанов по версии ресторанной премии "Соль".
 2017 — финалист Национальной Ресторанной премии СОЛЬ®. Номинация «Рестораны с лучшей винной картой». 
 2019 — ТОП-100 ресторанов по версии журнала Новое Время. 
 2019 — финалист Национальной Ресторанной премии СОЛЬ®. Номинация «Рестораны с лучшей винной картой».

Примечания 

Повара Украины